Station Nieuw Vennep (Schiphollijn) (sinds 1981), huidig station bij Nieuw-Vennep.
Station Nieuw Vennep (Haarlemmermeerspoorlijnen) (1912–1935), voormalig station in Nieuw-Vennep.